Конкурс песни Евровидение 1964 — девятый конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 21 марта 1964 года в Копенгагене (Дания), в концертном зале парка Тиволи. Швеция не смогла принять участие в конкурсе из-за забастовки артистов, но число его участников осталось равным 16, так как к их числу присоединилась Португалия. Победителем на этот раз стала Италия с песней «Non ho l’étà» («Я слишком молода»), исполненной 16-летней Джильолой Чинкветти. Песня получила 65,3 % от возможного максимума очков (49 из 75-и), что на тот момент было рекордным относительным показателем. Видеозапись конкурса не сохранилась в связи с пожаром в датском телецентре.

Место проведения 

Копенга́ген () — столица и самый крупный город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер.

Местом проведения конкурса был выбран концертный зал парка «Тиволи».

Формат 
Система голосования была вновь изменена. Число членов жюри в каждой стране было вновь сокращено до 10 человек, которые распределяли 9 очков. Песня с наибольшим количеством голосов получала 5, со вторым результатом — 3, и третья — 1 очко. В случае если бы одной и той же песне отдали голоса все члены жюри, она бы получила все 9 очков; если голоса распределялись только между двумя песнями — первой вручалось 6 очков, а второй — 3.

Видеозапись конкурса не сохранилась в связи с пожаром в датском телецентре в 70-х. Таким образом, этот конкурс второй (после дебютного в 1956-м), существующий только в аудиозаписи. Сохранились лишь некоторые фрагменты исполнения песни-победителя на бис.

Участвующие страны 

Швеция не смогла принять участие в конкурсе из-за забастовки артистов, однако количество участников осталось прежним с дебютом Португалии. Участие в конкурсе Португалии, а также Испании, вызвало негодование среди тех, кто считал, что страны с фашистским режимом не должны быть допущены к соревнованию. Во время конкурса, перед выступлением представителя Бельгии, на сцену выбежал активист с плакатом «Бойкот Франко и Салазару». Десять лет спустя, Евровидение сыграет небольшую роль в революции против португальского диктатора.

Впервые на конкурсе представителем Югославии стала песня от Боснии и Герцеговины. Аннеке Грёнло, представившая Нидерланды, стала первой участницей Евровидения не европейского происхождения (певица родом из Индонезии). Представители Испании стали первой группой, выступившей на конкурсе.

Вернувшиеся исполнители 
  — Анита Траверси (1960)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Люксембург — Жак Данжан
  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Норвегия — Карстен Андерсен
  Дания — Кай Мортенсен
  Финляндия — Жорж де Годзинский
  Австрия — Йоханнес Феринг
  Франция — Франк Пурсель
  Великобритания — Гарри Рабиновиц
  Германия — Вилли Беркинг
  Монако — Мишель Коломбье
  Португалия — Кай Мортенсен
  Италия — Джанфранко Мональди
  Югославия — Радивое Спасич
  Швейцария — Фернандо Паджи
  Бельгия — Анри Сегерс
  Испания — Рафаэль Ибарбия

Результаты

Голосование

Трансляция

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1964 год в музыке